George Stebbins ist der Name folgender Personen:

* George Ledyard Stebbins (1906–2000), US-amerikanischer Botaniker, Genetiker und Evolutionsbiologe
 George Waring Stebbins (1869–1930), US-amerikanischer Organist und Komponist